Masa Takanashi (né en 1983), catcheur japonais
Rin Takanashi (née en 1988), actrice japonaise
Sara Takanashi (née en 1996), sauteuse à ski japonaise
Shizue Takanashi, mangaka japonaise
Yasuharu Takanashi (né en 1964), artiste-compositeur japonais
Yutaka Takanashi, photographe japonais

Voir aussi 
Clan Takanashi